Seyssel ist der Name folgender geografischer Objekte: 

 Seyssel (Ain), Gemeinde in Frankreich
 Seyssel (Haute-Savoie), Gemeinde in Frankreich

Seyssel ist der Familienname folgender Personen:

 Camilla Seyssel d’Aix (1836–1918), österreichische Schriftstellerin
 Carl Theodor von Seyssel d’Aix (1780–1863), deutscher Offizier und Verwaltungsbeamter
 Claude de Seyssel (1450–1520), französischer Jurist, Humanist, Theologe und politischer Denker
 Charles de Seyssel (vor 1460–1513), Bischof von Genf
 Johann Klaudius von Seyssel d’Aix (1758–1761), deutscher Generalmajor
 Maximilian Seyssel d’Aix (1776–1855), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:
 Palais Seyssel d’Aix, Schloss in München
 Seyssel (Weinbaugebiet), Weinbaugebiet in Frankreich
 Saysel